Безверхий, Виктор:
 Безверхий, Виктор Ванифатович (1953—2009) — первый президент ФК «Динамо-Киев», общественный деятель, благотворитель.
 Безверхий, Виктор Николаевич (1930—2000) — один из первых идеологов русского неоязычества.